Johann Gottfried Krug (* 1736 in Weidau; † 1811 in Merseburg) war ein deutscher Orgelbauer und Instrumentenmacher, der im ausgehenden 18. Jahrhundert seine Werkstatt in Merseburg hatte.

Krug wuchs in Theißen bei Zeitz und fertigte zunächst Orgeln hauptsächlich im Gebiet des Stifts Zeitz. 1772 wollte er seine Werkstatt nach Merseburg verlegen, was daraufhin auch erfolgte, nachdem er die Reparatur der dortigen Schloss- und Domorgel übernommen hatte. Ursprünglich sollte diesen Wartungsvertrag Johann Christoph Zuberbier aus Halle (Saale) erhalten, doch die Kirchgemeinde entschied sich aufgrund von Verwandtschaftsverhältnissen Zuberbiers zum Organisten für den unbekannteren Krug.

Sein Sohn Johann Siegfried Krug war ebenfalls Orgelbauer, von ihm stammt die Orgel in Atzendorf (I/8, erhalten) aus dem Jahr 1831.

Werkliste

Weblinks 

 Biographische Notiz auf orgelbauanstalt-ruehlmann.de
 Orgelverzeichnis Schmidt: Johann Gottfried Krug

Orgelbauer (18. Jahrhundert)
Orgelbauer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1736
Gestorben 1811
Mann
Orgellandschaft Sachsen-Anhalt